Сан-Джованни-Вальдарно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.

Население составляет 17 067 человек (2008 г.), плотность населения составляет 801 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 52027. Телефонный код — 055.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.san-giovanni-valdarno.ar.it/

См. также

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики